Diese Seite zeigt die Details zu den Spielen der Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2008 in Matsuyama. Alle Zeiten sind Lokalzeit JST (UTC+9).

Vorrunde

24. August 2008

Gruppe A 

 –  5:11
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 10:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  15:0 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 14:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Gruppe B 

 –  19:9 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 12:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  0:11 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 18:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

25. August 2008

Gruppe A 

 –  0:27 (4)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 10:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  0:12 (6)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 14:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Gruppe B 

 –  5:15 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 12:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  12:2 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 19:00 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

26. August 2008

Gruppe A 

 –  0:6
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 10:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  11:1 (6)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 14:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Gruppe B 

 –  0:15 (4)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 12:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  1:24 (4)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 18:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Zwischenrunde

27. August 2008

Gruppe C 

 –  6:7
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 12:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  10:1 (6)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 18:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Ausscheidungsspiele um Platz 5 bis 8 

 –  16:2 (5)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 10:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  9:7
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 14:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

28. August 2008

Gruppe C 

 –  7:6
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 12:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

 –  5:9
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 18:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Finalrunde

29. August 2008

Spiel um Platz 7 

 –  8:6
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 14:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Spiel um Platz 5 

 –  16:1 (4)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 10:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Spiel um Platz 3 

 –  1:2 (6)
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Madonna Stadium, Matsuyama
 Zeit: 14:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Finale 

 –  11:3
Schiedsrichter: HP: -, 1B: -, 2B: -, 3B: -
Ort: Botchan Stadium, Matsuyama
 Zeit: 18:30 Uhr JST (UTC+9)
Wetter: n/a
Zuschauer: n/a

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Ergebnisse